Svetlograd (en rus Светлоград) és una ciutat del territori de Stàvropol (Rússia).

Ciutats del territori de Stàvropol